Wil puede referirse a:

Geografía 
 Wil, comuna suiza del cantón de Argovia. 
 Wil, comuna suiza del cantón de San Galo.
 Wil, comuna suiza del cantón de Zúrich.
 Distrito de Wil, distrito del cantón de San Galo (Suiza). 
 Starrkirch-Wil, comuna suiza del cantón de Soleura.
 Wil fue el nombre oficial hasta 1902 de la comuna suiza de Schlosswil, en el cantón de Berna.

Personas 
 Wil Wheaton, escritor y actor estadounidense.
 Wil Traval, actor australiano.

Otros 
 FC Wil, un club de fútbol suizo.